Ipswich kan syfta på följande platser:

Australien 

 Ipswich (ort i Australien, Queensland, Ipswich), 
 Ipswich (region), Queensland,

Storbritannien 

 Ipswich, England, Suffolk, 
 Ipswich (distrikt)

USA 

 Ipswich, Massachusetts, ort, Essex County, 
 Ipswich, South Dakota, countyhuvudort, Edmunds County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar